

Toponyme 

 Agua Dulce, une municipalité du Texas ;
 Agua Dulce, une census-designated place située au Texas ;
 Agua Dulce, une zone non-incorporée de Californie.

Musique 
 Agua Dulce, un album de latin jazz de Cal Tjader.